

Geografia 
 Brough, città inglese nella regione di Cumbria
 Brough, villaggio della contea di Caithness, nelle Highland della Scozia
 Brough, villaggio dell'East Riding of Yorkshire, in Inghilterra
 Brough Castle, castello nelle vicinanze della città omonima
 Brough of Birsay, isola tidale nell'arcipelago delle Orcadi, in Scozia

Altro 
 Brough Superior, casa motociclistica britannica
 Brough of Birsay Lighthouse, faro automatico edificato su Brough of Birsay